In 1932/33 werd het 25ste en laatste Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

Cottbuser FV 1898 werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. Als vicekampioen mocht ook SV Hoyerswerda 1919 naar de eindronde. Beide clubs plaatsten zich voor de groepsfase van de winnaars en werden daar respectievelijk zesde en vierde.

Na dit seizoen kwam de NSDAP aan de macht en werden alle regionale voetbalbonden opgeheven. De Gauliga werd ingevoerd als hoogste klasse en de clubs uit Neder-Lausitz gingen spelen in de Gauliga Berlin-Brandenburg. Hier troffen de clubs niet tegenstand van Silezische clubs zoals tot nu, maar tegen de sterkere teams uit de hoofdstad Berlijn. Enkel Cottbuser FV 1898 werd toegelaten tot de Gauliga. De andere clubs gingen verder naar de Bezirksliga, de tweede klasse. Behalve SV Hoyerswerda 1919, dat wel toegelaten werd tot de Silezische competitie. Cottbuser FV 1898 moest gedwongen fusioneren met CSC Friesen Cottbus en speelde onder de naam SV Cottbus-Süd en werd laatste.

Bezirksliga
SC Wacker Ströbitz speelde nog een eindronde tegen de kampioen van de tweede klasse.

Gauliga

Gauliga Cottbus

Gauliga Forst

Gauliga Senftenberg

Eindronde

Promotie/Degradatie eindronde
Door de competitiehervorming bleek onderstaande eindronde overbodig.
 Heen

 Terug

 Beslissende wedstrijd

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1932/33